Le mot cassonade vient de l’ancien vocable casson utilisé au  pour désigner du sucre brut ou granuleux.

Définitions 

 Dans une grande partie de la France, la cassonade est un sucre roux extrait de la canne à sucre, appelé sucre de canne ou sucre roux en Belgique.
 En Belgique et dans le nord de la France, ainsi qu'en Suisse, au Nouveau-Brunswick et au Québec, la cassonade désigne la vergeoise, un sucre qui peut être extrait de la canne à sucre comme de la betterave. En Belgique, deux marques emblématiques sont la Cassonade Graeffe (issue de betterave) et la Cassonade Candico (issue de sirop de sucre candi). La cassonade Graeffe est commercialisée en France dans certains magasins sous le nom sucre roux Graeffe.

Personnalités 
 Stephen Faulkner (1954-), auteur-compositeur et interprète, surnommé « Cassonade » par Plume Latraverse.
 Karl Graeffe (1824-1908), entrepreneur belge, inventeur du procédé de fabrication de la Cassonade Graeffe qui donnera naissance à la vergeoise.

Notes et références 

Sucre